Сергей Скрипка:
 Скрипка, Сергей Иванович (род. 1949) — российский дирижёр.
 Скрипка, Сергей Николаевич (род. 1950) — советский легкоатлет, стипльчезист.